Richard Taylor – politico statunitense (1826-1879)
 Richard Edward Taylor – fisico canadese-statunitense (1929-2018)
 Richard Lawrence Taylor – matematico inglese (1962)
 Richard Taylor – cineasta neozelandese (1965)